«Людина-павук» або «Спайдермен» () — назва декількох фільмів за участю однойменного персонажа.

Фільми 
 «Людина-павук» () — фанатський фільм 1969 року.
 «Людина-павук» () — американський телевізійний фільм 1977 року.
 «Людина-павук» () — японський токусацу-фільм 1978 року.
 «Людина-павук» () — американський фільм 2002 року.